Polska () — польський панк-роковий гурт, що грав у стилі Oi!.
У своїй творчості головним чином надихався аполітичним різновидом руху скінхедів. Заснований на базі гурту Ramzes & The Hooligans, тому серед композицій є кавери їхніх пісень.

Виник у 1989 році, тоді ж він зіграв свій єдиний концерт в Бельсько-Бялій на заході «Oi! Dla Ojczyzny». Гурт ніде не міг заграти вживу і після запису касети розпався. Коли в 1992 видавець часопису «Carry On Oi!» Ма́рек Юрче́нко (Marek Jurczenko) запропонував Бо́гдану Ше́вчику (Bogdan Szewczyk) спільно видавати музику Oi!, той вирішив відновити гурт, і в грудні 1993 зібрався такий склад: Богдан Шевчик  — вокал, баси, Міро́слав Бе́днож (Mirosław Bednorz) — перкусія і «Бакс» («Bax») — гітари. У такому складі вони записали матеріал «Silni, Zwarci, Gotowi», зареєстрований у Чеському Тешині в студії «FORS» у грудні 1993 й липні 1994. Частина цих пісень з'явилася спочатку на ep «To jest Polska», а весь матеріал на першому польському cd «Silni, Zwarci, Gotowi». Цей диск видано незалежно накладом 600 екз. для фірми «Working Class Records». Також у 1994 Богдан Шевчик створив фірму «Szary Wilk», яка перевидала матеріал з cd «Silni, Zwarci, Gotowi» на касеті. Гурт припинив існування після того, як у 15 вересня 1995 помер Богдан Шевчик.

Дискографія 
 Silni, zwarci i gotowi (касета, 40:20 хв, 1994)
Частина пісень з касети це кавери на Ramzes & The Hooligans.
 Musisz być silny
 Ratuj kraj
 Bagnet na broń
 Popatrz właśnie tu się urodziłem
 Nasza walka
 Płonie Moskwa
 Hej chłopcy
 Naprzód 23 Rydułtowy
 Niedziela
 Światło
 Młodzież z krańców wielkich miast
 Skok na kiosk
 Rydułtowy
 77
 Zwykły szary dzień
 Dwa pedały
 Ojcze nasz/My jesteśmy banda
 Czekam z utęsknieniem
 Ja wiem

 Mocne uderzenie — касета, BTM REC. (1995)
 Intro
 Gdzie są chłopcy z tamtych lat
 Nie o Tobie dzisiaj myślę
 Uwierz mi Lilly
 300 tysięcy gitar
 Stary niedźwiedź
 Mamo nasza mamo
 W Markowicach stanął w ogniu dom
 Autostop
 Dlaczego pada deszcz
 Gdzie dziewczyny z tamtych lat
 Chodź pójdziemy tam

 Mocne uderzenie — CD, Olifant Records (2009)
 Intro
 Gdzie są chłopcy z tamtych lat
 Nie o Tobie dzisiaj myślę
 Uwierz mi Lilly
 300 tysięcy gitar
 Stary niedźwiedź
 Mamo nasza mamo
 W Markowicach stanął w ogniu dom
 Autostop
 Dlaczego pada deszcz
 Gdzie dziewczyny z tamtych lat
 Chodź pójdziemy tam
 Musisz być silny (бонус)
 Młodzież z krańców wielkich miast (бонус)
 Skok na kiosk (бонус)
 Biała siła (бонус)
 Nasza walka (бонус)
 Hej chłopcy (бонус)
 Płonie Moskwa (бонус)
 Bagnet na broń (бонус)
 Zwykły szary dzień (бонус)
 Silni, zwarci, gotowi (бонус)
 Rydułtowy (бонус)
 Ratuj kraj (бонус)
 Ja wiem (бонус)
 Popatrz właśnie tutaj się urodziłem (бонус)
 Wy jesteście skurwiele (бонус)
 Wielkanoc (бонус)
 Chodź pójdziemy tam (бонус)
 Na tej polskiej ziemi (бонус)
 Utw.Instrumentalny (бонус)

Джерела 
 http://www.lastfm.pl/music/Polska  
 https://web.archive.org/web/20160304225933/http://gegek1973.prv.pl/studia+w+bielsku+bialej.php 

Панк-рок гурти
Польські рок-гурти